Prinzregentenstraße 9 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Erlöserkirche (Bad Kissingen) in Bad Kissingen
 Prinzregentenstraße 9 in Kaufbeuren, siehe Liste der Baudenkmäler in Kaufbeuren
 Prinzregentenstraße 7–9 in München
 Prinzregentenstraße 9 in Rosenheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Rosenheim